Santa María megye (Catamarca), megye Argentína Catamarca nevű tartományában
Santa María megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában